Michael Huber (* 1788 in München; † 1857 ebenda) war ein Münchner Fabrikant und Gemeindevorsteher von Haidhausen.

1815 übernahm Huber die 1765 gegründete Farbenwerkstatt, die heutige Michael Huber München GmbH, des Vaters an der damaligen Landstraße nach Wien (heute: Einsteinstraße). 

Als der expandierende Betrieb zu klein wurde, erwarb er 1831 den ehemaligen „Jesuitengarten“, das Anwesen an der Ecke Kirchenstraße / Elsässerstraße. Hier vollzog sich unter seiner Leitung der Wandel vom kleinen Gewerbebetrieb zum Industrieunternehmen.

Laut dem Chemiker Gustav Schultz erlangte die Firma von Huber im 19. Jahrhundert vor allem durch ihre Karminlacke unter dem Namen "Münchener Lacke" Weltruf.

Nach ihm wurde 2006 der Michael-Huber-Weg durch ein Neubaugebiet in Haidhausen benannt.

Weblinks 
 Homepage der deutschen Michael Huber GmbH, Teil der Huber Group

Einzelnachweise 

Mann
Deutscher
Unternehmer (München)
Haidhausen
Geboren 1788
Gestorben 1857